Hrvatska:
 Cere (Sveta Nedelja), naselje u općini Sveta Nedelja
 Cere (Žminj), naselje u općini Žminj